Haarsee steht für:

 Abtsdorfer See, See im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Haarsee, See im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Haarsee (Tirol), verlandender See im Bezirk Kufstein, Tirol
 Haarsee (Ohlstadt), See im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern